Суперкубок Нідерландів з футболу 2013  — 24-й розіграш турніру. Матч відбувся 27 липня 2013 року між чемпіоном Нідерландів Аяксом та володарем кубка Нідерландів АЗ.

Матч

Деталі

Посилання 
 Матч на soccerway 
 Матч на transfermarkt 

2013
Нідерланди
2013 у нідерландському спорті
Події 27 липня
Липень 2013